

Ereignisse 
 Nach ihrem Sieg 701 über die Berber in der Schlacht von Taharqa erobern die Araber bis 709 Nordafrika.
 Um 700 verbreiten sich Steigbügel und Hufeisen in Europa.

Weblinks